Stinnes steht für:

 Cläre und Hugo Stinnes Stiftung, gegründet 2003
 Hugo Stinnes AG, siehe heutige Stinnes AG
 Hugo Stinnes Corporation, siehe heutige Stinnes AG
 Hugo Stinnes GmbH, ein ehemaliges deutsches Handelsunternehmen
 Hugo Stinnes KG, heutige Holding der Familie Stinnes
 Hugo Stinnes Schiffahrt, ein Reedereiunternehmen und ehemals Teil der Hugo Stinnes GmbH
 Leonhard-Stinnes-Stiftung, eine 1904 gegründete Kapitalstiftung in Mülheim an der Ruhr
 Reederei Stinnes AG, gegründet 1808 von Mathias Stinnes
 Stinnes AG, ein Logistikunternehmen
 Stinnes BauMarkt AG, übernommen durch Toom Baumarkt
 Stinnes-Legien-Abkommen, eine Vereinbarung zur Sozialpartnerschaft
 Stinnes Reifendienst, heute Euromaster

Stinnes ist der Familienname folgender Personen:
 Cläre Stinnes (1872–1973), deutsche Unternehmerin 
 Clärenore Stinnes (1901–1990), deutsche Rennfahrerin
 Edmund Stinnes (1896–1980), deutscher Industrieller
 Erich Müller-Stinnes (1898–1963), deutscher Reeder und Unternehmer
 Georg Mathias Stinnes (Mathias Stinnes junior; 1817–1853), deutscher Kaufmann
 Gustav Stinnes (1863–1923), Kommerzienrat, Amateursportler
 Heinrich Stinnes (1867–1932), Regierungsrat, Kunstsammler
 Hermann Hugo Stinnes (1842–1887), deutscher Kaufmann
 Hugo Stinnes (1870–1924), deutscher Industrieller, Enkel von Mathias Stinnes
 Hugo Hermann Stinnes (Hugo Stinnes junior; 1897–1982), deutscher Industrieller
 Johann Gustav Stinnes (1826–1878), Kaufmann
 Margarete Stinnes (1840–1911), Stifterin der Augenheilanstalt Mülheim an der Ruhr
 Mathias Stinnes (1790–1845), Kaufmann, Reeder, Gründer der Fa. Math. Stinnes (heutige Stinnes AG)
 Mathias Stinnes (1941–2016), Unternehmer (7. Generation Hugo Stinnes AG)
 Matías Stinnes (1910–1975), deutsch-argentinischer Rennrodler
 Otto Stinnes (1903–1983), deutscher Industrieller